Mika Kortelainen, né le  à Espoo en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier gauche.

Biographie

Carrière en club 
Son maillot le numéro 22 est retiré de l'équipe des HIFK.

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1986-1987 || HIFK || SM-liiga
|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 1987-1988 || Ässät || SM-liiga
|| 3 || 0 || 1 || 1 || 2 || || || || || 
|-
| 1988-1989 || HIFK || SM-liiga
|| 37 || 14 || 15 || 29 || 10 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 
|-
| 1989-1990 || HIFK || SM-liiga
|| 44 || 16 || 14 || 30 || 45 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 1990-1991 || HIFK || SM-liiga
|| 44 || 11 || 18 || 29 || 42 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 1991-1992 || HIFK || SM-liiga
|| 41 || 9 || 13 || 22 || 48 || 6 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
| 1992-1993 || HIFK || SM-liiga
|| 42 || 11 || 18 || 29 || 66 || 4 || 1 || 2 || 3 || 0 
|-
| rowspan='2'|1993-1994 || HIFK || SM-liiga
|| 27 || 11 || 11 || 22 || 42 || 3 || 1 || 0 || 1 || 0 
|-
| Karhu-Kissat || I-divisioona
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 1994-1995 || HIFK || SM-liiga
|| 46 || 22 || 18 || 40 || 58 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 1995-1996 || HIFK || SM-liiga
|| 47 || 22 || 18 || 40 || 40 || 3 || 1 || 0 || 1 || 16 
|-
| 1996-1997 || HIFK || SM-liiga
|| 48 || 15 || 27 || 42 || 66 || || || || || 
|-
| 1997-1998 || HIFK || SM-liiga
|| 40 || 13 || 19 || 32 || 32 || 9 || 0 || 4 || 4 || 2
|-
| 1998-1999 || HIFK || SM-liiga
|| 40 || 18 || 14 || 32 || 36 || 11 || 6 || 5 || 11 || 4
|-
| 1999-2000 || HIFK || SM-liiga
|| 48 || 13 || 19 || 32 || 66 || 9 || 4 || 3 || 7 || 10
|-
| 2000-2001 || HIFK || SM-liiga
|| 55 || 11 || 19 || 30 || 66 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2001-2002 || HIFK || SM-liiga
|| 45 || 8 || 12 || 20 || 46 || || || || ||
|-
| 2002-2003 || HC Asiago || Serie A
|| 37 || 13 || 25 || 38 || - || || || || ||

Notes et références 

Naissance en mai 1967
Naissance à Espoo
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du HIFK
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur de l'AS Asiago
Attaquant de hockey sur glace